Ida Aalberg – attrice finlandese
 John Aalberg – ingegnere statunitense
 John Aalberg – ex fondista statunitense